Трифин (; умер в 445 году) — король Диведа (421—445).

Биография 
Трифин — сын Киндура, ирландца из рода Десси. Трифин был одним из тех ирландцев, которые совершали набеги на Уэльс.

Ему удалось жениться на Гулидере, дочери Клотри, короля Диведа и после смерти её отца стать королём. В это же время его троюродный брат Анлах мак Кормак, женился на Мархеле и стал королём Брихейниога. Дочь Трифина, Эрдудвил, стала женой Эриха, сына короля Арморики, Олдрина. Его старший сын Эохайд умер раньше его. Трифин умер в 445 году, ему наследовал Айргол, который приходился ему сыном или внуком.

Ссылки 
 Triffyn Farfog, King of Dyfed

Короли Диведа
Правители Европы V века